De Maltezer valk; detective van Dashiell Hammett
 The Maltese Falcon (1931); actiefilm van regisseur Roy Del Ruth
 The Maltese Falcon (1941); film noir van regisseur John Huston met Humphrey Bogart
 Maltese Falcon; een zeiljacht